Lycus (Lykos, în , lit. 'lup') se poate referi la:

Mitologie
 Lycus (mitologie), numele a numeroase persoane din Mitologia greacă, inclusiv:
 Lycus (fratele lui Nycteus), conducător al Tebei antice. (Antiope, prima sa sotie, Dirce a doua soție)
 Lycus (urmașul lui Lycus), fiul lui Lycus (fratele lui Nycteus), apare în Hercule de Euripide
 Lycus, fiul lui Poseidon
 Lycus al Libiei, fiul lui Ares

Râuri
 Lycus (râu din Constantinopol)
 Lycus (râu din Fenicia), cunoscut și ca Nahr al-Kalb

Vezi și
 Lycosa